La Vérendrye steht für:

 La Vérendrye (Provinz Québec), Schutzgebiet in der Provinz Québec

La Vérendrye ist ein Namensteil folgender Personen:

 Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye (1717–1761), frankokanadischer Entdecker und Pelzhändler, Sohn des Pierre
 Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye (1685–1749), kanadischer Offizier, Pelzhändler und Entdecker, Vater des Louis-Joseph